AAQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Vitjazevo, Anapa, (Russia)
 aaq – codice ISO 639-3 della lingua abenachi orientale